Банксия ярко-красная () — вид древовидных кустарников семейства Протейные, в диком виде произрастает в Австралии.

Описание 
Банксия ярко-красная — древовидный кустарник или небольшое деревце, достигающее в высоту 8 м.
Цветки серые, собраны в цилиндрические соцветия. Пестики — ярко-красного цвета, заметно выдающиеся наружу.

Примечания

Ссылки 
 Редкие растения мира. Австралия

Протейные
Флора Австралии
Декоративные кустарники